Die Abkürzung AQF steht für:
 American Quality Foundation
 Arbeitgeberbezogene Qualifizierung für Frauen
 Association Québecoise de la Fibromyalgie
 Australian Qualifications Framework

AQF